Чемпионат Европы по кёрлингу 2002 состоялся в городе Гриндельвальд (Швейцария) с 5 по 14 декабря 2002 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 21 мужская и 18 женских команд.

В мужском турнире чемпионом Европы стала (в 5-й раз в своей истории) сборная Германии, победив в финале сборную Швеции; третье место заняла сборная Норвегии.

В женском турнире чемпионом Европы стала (в 13-й раз в своей истории) сборная Швеции, победив в финале сборную Дании; третье место заняла сборная Норвегии.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для участия в мужском и женском чемпионатах мира 2003. Квалификацию получали команды, занявшие первые 7 мест.

По сравнению с предыдущими чемпионатами было изменено количество мест в группе «А» у женщин — с 8 на 10.

Впервые в чемпионате участвовали мужские сборные Андорры, Испании и Латвии; женские сборные Андорры, Испании и Латвии.

Мужчины

Итоговая классификация (мужчины) 

 Квалифицированы для участия в чемпионате мира 2003; на чемпионате Европы 2003 примут участие в турнире группы A.
 На чемпионате Европы 2003 примут участие в турнире группы А.
 На чемпионате Европы 2003 примут участие в турнире группы B.

Женщины

Итоговая классификация (женщины) 

 Квалифицированы для участия в чемпионате мира 2003; на чемпионате Европы 2003 примут участие в турнире группы A.
 На чемпионате Европы 2003 примут участие в турнире группы А.
 На чемпионате Европы 2003 примут участие в турнире группы B.

Примечания

Ссылки 

2002
Международные соревнования по кёрлингу в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 2002 году
Декабрь 2002 года
Международные спортивные соревнования в Гриндельвальде
кёрлинг
Чемпионаты Европы в Швейцарии